Кубок наций ОФК 1998 был 4-м розыгрышем чемпионата Океании по футболу. Он был разыгран в Брисбене с 25 сентября по 4 октября 1998 года.

Отборочный турнир 
  и  получили путёвки в финальный турнир автоматически.

Кубок Меланезии 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Кубок Полинезии 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Кубок наций ОФК 1998 на RSSSF

1998 год в футболе
Кубок наций ОФК
Сентябрь 1998 года
Октябрь 1998 года
Международные соревнования по футболу в Австралии
Спорт в Австралии в 1998 году